A Temporada de Fórmula 1 de 1973 foi a 24ª realizada pela FIA. Teve como campeão o escocês Jackie Stewart. A temporada foi marcada pelos acidentes fatais do britânico Roger Williamson, no GP dos Países Baixos, e do francês François Clevert, no GP dos Estados Unidos.

Campeão e finalistas

Calendário

Resultados

Grandes Prêmios

Pilotos

Construtores 

1973
1973 no automobilismo